Paul Boudet (1800-1877) est un homme politique français, député, sénateur et ministre
 Paul Boudet (1888-1948) est un archiviste et bibliothécaire français, fondateur des services de bibliothèque et d'archives de l'Indochine